}
Елена Андреевна Борисова (29 августа 1920, Москва — 25 октября 2005) — специалист в области титановых сплавов, кандидат технических наук.

Биография 
В 1944 году окончила МВТУ. Работала во Всероссийском НИИ авиационных материалов, где прошла трудовой путь от техника до заместителя начальника лаборатории.

Принимала активное участие в разработке и внедрении титановых сплавов для летательных аппаратов и двигателей. Автор и соавтор ряда марок сплавов, составивших основу применения титана в авиационной промышленности (ВТ1-0, ВТ5-1, ВТ6С, ВТ20 и др.).

Под её руководством проведены исследования надёжности и работоспособности титановых сплавов в различных условиях: в сварных соединениях в широком интервале температур от криогенных до предельных для титановых сплавов; при длительных выдержках ёмкостей, работающих под давлением; по взаимодействию титановых сплавов с газами. Особую новизну составили её разработки специальных титановых сплавов, снижающих опасность «титанового пожара» компрессора при аварии.

Автор более 60 опубликованных работ и 30 авторских свидетельств.

Семья 
Была замужем за Н. М. Скляровым. Брак был бездетным.

Награды 
 Ленинская премия (1966).
 Почётный авиастроитель.
 Орден Трудового Красного Знамени.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники МГТУ
Металловеды по алфавиту
Металловеды России
Металловеды СССР
Сотрудники ВИАМ